Šenk může být:
 jiný výraz pro nálevnu, hostinec, krčmu, bar nebo vinárnu
 šenk (sluha) – člověk určený k nalévaní vína nebo jiných nápojů – šenkýř
 panský šenk
 královský šenk
 Šenk (příjmení) – české, slovenské a slovinské příjmení

Související články 
 Schenk (Schenck)

Externí odkazy